Ирвинг Бернштейн (; 15 ноября 1916, Рочестер — 25 сентября 2001) — американский экономист и политолог, историк американского профсоюзного движения; студент Рочестерского университета, выпускник Гарвардского университета (1940); профессор политических наук в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе с 1960 по 1987 год; научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне; в годы Второй мировой войны работал в федеральном правительстве США — являлся сотрудником Национального совета по труду; президент ассоциации «Labor and Employment Relations Association» (1976).

Биография

Работы 
 Arbitration of Wages. Berkeley, Calif. University of California Press, 1954. ISBN 0-520-00111-7
 A Caring Society: The New Deal, the Worker, and the Great Depression. Boston: Houghton-Mifflin Co., 1985. ISBN 0-395-33116-1
 The Economics of Television Film Production and Distribution. Sherman Oaks, Calif.: Screen Actors Guild, 1960.
 Emergency Disputes and National Policy. Irving Bernstein, Harold L. Enarson and R.W. Fleming, eds. New York: Harper and Bros. 1955.
 Guns or Butter: The Presidency of Lyndon Johnson. New York: Oxford University Press, 1996. ISBN 0-19-506312-0
 Hollywood at the Crossroads: An Economic Study of the Motion Picture Industry. Los Angeles: Hollywood A. F. of L. Film Council, 1957.
 The Lean Years: A History of the American Worker, 1920—1933. Paperback ed. Baltimore: Penguin Books, 1972. ISBN 0-395-13657-1 (Originally published 1960.)
 The New Deal Collective Bargaining Policy. Paperback reissue. New York: Da Capo Press, 1975. ISBN 0-306-70703-9 (Originally published 1950.)
 Promises Kept: John F. Kennedy’s New Frontier. New York: Oxford University Press, 1991. ISBN 0-19-504641-2
 The Turbulent Years: A History of the American Worker, 1933—1941. Paperback edition. Boston: Houghton-Mifflin Co., 1970. ISBN 0-395-11778-X (1969.)

Примечания

Литература 
 
 McLellan, Dennis. «Irving Bernstein; Leading Labor Historian, UCLA Professor Was 84.» Los Angeles Times. October 6, 2001.

Ссылки 

Экономисты XX века
Экономисты США
Историки XX века
Историки США